Çamaş (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Çamaş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çamaş